

Patronyme 

Uecker est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Bob Uecker (1935 -), joueur américain de baseball ;
 Günther Uecker (1930 -), plasticien allemand.

Toponyme 
 Uecker, fleuve du nord de l'Allemagne.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique